Sans souci è un'espressione francese che significa "senza preoccupazioni". Può riferirsi anche a:
Sanssouci – palazzo di Potsdam, Germania
Parco di Sanssouci – il parco che circonda il palazzo
Sans Souci – palazzo haitiano costruito da schiavi liberati nel XIX secolo, ora patrimonio dell'umanità
Sans Souci – suburbio di Sydney, Australia
Sans Souci – località nella contea di Greenville, Carolina del Sud, Stati Uniti d'America
Birra Sans Souci – birra lager prodotta da Moretti (Heineken)
Sans Souci – album del 2003 della band australiana Frenzal Rhomb
Il Columbia College Alma mater